Лебедевский — название населённых пунктов:

Россия 
 Лебедевский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.
 Лебедевский — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Лебедевский — поселок в Уржумском районе Кировской области.

См. также 
 Лебедевский сельский совет
 Лебедев
 Лебедевка
 Лебедево
 Лебедевская
 Лебедевы (значения)
 Лебяженский